Schloss Pappenheim steht für folgende Schlösser:

 Altes Schloss (Pappenheim)
 Neues Schloss (Pappenheim)

Siehe auch:

 Burg Pappenheim